Andersons Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Andersons Corner (Delaware), im Sussex County
 Andersons Corner (Georgia), im Troup County
 Andersons Corner (Maryland), im Anne Arundel County
 Andersons Corner (Pennsylvania), im Crawford County
 Andersons Corner (Virginia), im James City County